Thalgo Australian Women’s Hardcourts 2001 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования игрались на открытых хардовых кортах.

Турнир-2001 является 5-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Голд-Косте с 31 декабря 2000 года по 6 января 2001 года. Турнир являлся одним из первых соревнований WTA в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Кончита Мартинес (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жюстин Энен одерживает свою 2-ю в карьере и 1-ю за последние 19 месяцев победу на одиночных соревнованиях ассоциации.
 Сильвия Фарина Элия в 7-й раз уступает в одиночном финале соревнования ассоциации; во второй раз она проигрывает представительнице Бельгии.

Парный разряд

Факты 
 Джулия Казони завоёвывает свой 2-й титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Жанетт Гусарова завоёвывает свой 6-й в карьере титул на парных соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Thalgo Australian Women's Hardcourts
 WTA Тур 2001
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Австралия
Теннис
Декабрь 2000 года
Январь 2001 года
2001